Хуа́н Ка́рлос Ме́стре (; род. 15 апреля 1957, Вильяфранка-дель-Бьерсо, провинция Леон, Испания) — испанский поэт, эссеист и гравёр.

Учился в барселонском университете, получил диплом специалиста в области информации, защитив работу «Письмо и реальность в современной журналистике».

Первую книгу стихов () опубликовал в Барселона Барселоне в 1982 году.
Первую премию — Premio Adonáis — получил в 1985 г. за свой третий по счёту поэтический сборник (; опубликована в Мадриде в 1986 г.).
В конце 1980-х гг. провёл несколько лет в Чили, где написал книгу стихов , а по возвращении в Испанию — книгу , за которую в 1992 г. получил поэтическую премию имени Хайме Хиля де Бьедмы.

Сборник , написанный и изданный во время его пребывания в Италии как стипендиата Королевской Академии испанского языка в Риме, в 1999 г. был отмечен поэтической премией г. Хаэна.
Был награждён Национальной поэтической премией Испании () в 2009 г. за книгу  («Красный дом»).

Автор эссе о Пабло Неруде, Хосе Йерро, о классическом испанском театре, испанской поэзии, культуре, истории, критике.
Составитель антологий, художник, редактор, автор предисловий к книгам испанских поэтов Рафаэля Переса Эстрады и Хавьера Переса Валиаса, бразильского поэта Леду Иву, чилийского поэта Росамеля дель Валье, современной чилийской поэзии.

Как гравёр получил почётные отзывы на национальном конкурсе гравировального искусства в 1999 г. и на VII Международном биеннале гравюр в г. Оренсе (1999). Выставлял свои графические и живописные работы в Испании, Европе и Америке.
Сотрудничал с музыкантами Амансио Прада, Луисом Дельгадо, Хосе Сарате и Педро Сармьенто. На своих поэтических вечерах обычно аккомпанирует себе на аккордеоне или другом музыкальном инструменте, который считает подходящим для данного выступления. Был в Москве в 2002 году и выступил под аккомпанемент аккордеона.

Признание 
Поэтические премии:
Премия Adonáis — Premio Adonáis de poesía (1982)
Премия имени Хайме Хиля де Бьедмы — Premio Jaime Gil de Biedma (1992)
Поэтическая премия г. Хаэна — Premio Jaén de poesía (1999)
Национальная поэтическая премия — Premio Nacional de poesía (2009)
Другие:
Почётный отзыв на национальном конкурсе граверского искусства (, 1999)
Почётный отзыв на VII Международном биеннале граверского искусства (, 2002)
«Золотой бурдючок» () от своего района Эль-Бьерсо в знак признательности за воспевание родного края.

Ссылки 
 Сайт Хуана Карлоса 
 Статья в виртуальной библиотеке Института Сервантеса 
 Заметка о получении премии Adonais 
 Рецензия на поэтический сборник La casa roja 
 О вручении Национальной поэтической премии Хуану Карлосу 
 Интервью в радиопередаче 
 Juan Carlos Mestre: «La poesía es un discurso de libertad» 
 Краткая биография и подборка стихов Хуана Карлоса

Примечания